Юрино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Утроя (левый приток Великой), в 24 км к юго-западу от центра города Остров. На противоположном берегу Утрои находится деревня Дубки.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 17 человек.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости с центром в д. Дубки.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)